Man eller MAN kan syfta på:

 Man – en vuxen människa av hankön
 Äkta man – någons make, se make (äktenskap)
 Man (hår) – långt halshår på djur exempelvis hästar
 Man (Unix) – Unixkommando och system för användarhjälp
 Man – en kolhydrat, se mannos
 MAN – en typ av datornätverk, se Metropolitan Area Network
 MAN – Museum Anna Nordlander i Skellefteå
 MAN SE – ett tyskt företag som framförallt tillverkar tunga motorfordon
 M.A.N – en musikgrupp

Sammansättningar
 Brandman
 Förtroendeman
 God man
 Gärningsman
 Mansskatt
 Manskör
 Ombudsman
 Skiljeman
 Talesman
 Talman

Geografi

Brittiska öarna 

Isle of Man – en ö i Brittiska öarna och en kronbesittning

Elfenbenskusten 

 Man, Elfenbenskusten, ort, Montagnes,

Ghana 

 Mouhoun, vattendrag,

USA 

 Man, West Virginia, ort i Logan County, 

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar